Николаевка — деревня в Кущапинском сельском поселении Кадомского района Рязанской области.

География 
Деревня расположена вдоль трассы 61к-032 Кадом-Мордовия, в 14 км к востоку от центра районного центра Кадома. В 500 метрах к востоку начинается мордовский лес. С юга примыкает малая деревня Марьевка. С востока в 700 метрах есть небольшое кладбище.

Население

Транспорт 
Ближайшая школа расположена в посёлке Дачный (Мордовия), там же и ближайший продуктовый магазин.

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района